Berkhan ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Berkhan (1882–1914), deutscher Mathematiker
 Johann Karl Berkhan (1709–1782), deutscher Theologe
 Karl Wilhelm Berkhan (1915–1994; auch Willi Berkhan), deutscher Politiker (SPD)
 Oswald Berkhan (1834–1917), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Berkhahn
 Berghahn